Gulich ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Gulich (1642–1679), Professor für Philosophie und Extraordinarius für Theologie
 Heinz Gulich (1931–1990), deutscher Politiker (CDU der DDR)
 Helmut Gulich (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Thomas Gulich (* 1961), Schweizer Manager, Unternehmer und ehemaliger Sportfunktionär

Siehe auch:
 Gülich